Чемпионат Египта по футболу 1975/1976 — 20-й чемпионат Египта, проходивший с 26 сентября 1975 года по 21 мая 1976 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Группа А

Группа В

Плей-офф за чемпионство

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1975/1976 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1975/1976 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1976 году
1975 год в Египте